

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krax“ beginnt.

Krax 



Kraxn 
 Kraxner, Alois (1933–2010), österreichischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Bischofsvikar im Erzbistum Wien
 Kraxner, Petra Maria (* 1982), österreichische Schriftstellerin
 Kraxner, Stefan (* 1971), deutscher Politiker (CDU), MdHB
 Kraxner, Walter (1927–2021), österreichischer Lehrer, Mundartdichter und Komponist